

Pseudonyme 
Karen (1993-), chanteuse japonaise ;
James Karen (1923-2018), acteur américain.

Prénom
Karen est un prénom féminin d'origine germanique,  repris par les anglophones. Il est notamment porté par :
Karen Blixen ( - ), alias Isak Dinesen, femme de lettres danoise ;
Karen Cheryl, de son vrai nom Isabelle Morizet, chanteuse et animatrice française ;
Karen Cockburn ( - ), gymnaste canadienne ;
Karen Franklin, psychologue médico-légale américaine spécialiste des crimes de haine ; 
Karen Hantze Susman ( - ), joueuse de tennis américaine ;
Karen Mulder ( - ), mannequin néerlandais, ex top model ;
Karen Paola ( - ), de son vrai nom Karen Liecelotte Bejarano Flores, chanteuse, actrice et animatrice chilienne.
Karen Redman ( - ), femme politique canadienne. 

Karen est un prénom masculin arménien, largement donné au  en Arménie, ainsi que dans la diaspora arménienne. Les origines de ce prénom remontent probablement au clan parthe Karen-Pahlav (ou Maison de Karen, un des sept grands clans parthes, les nobles les plus proches au Roi des Rois). Il est notamment porté par :

Karen Asrian, grand maître international arménien du jeu d'échecs ; 
Karen Demirtchian, homme politique arménien ;
Karen Karapetian, homme politique arménien ;
Karen Khachanov, joueur de tennis russe ; 
Karen Khatchatourian, compositeur soviétique, puis arménien ;
Karen Chakhnazarov, producteur soviétique, puis russe.

Toponyme 
, un quartier du sud-ouest de Nairobi au Kenya, qui aurait été nommé ainsi d'après le prénom de l'écrivaine Karen Blixen, et qui s'est développé sur les anciennes terres du domaine agricole de celle-ci. 
Le musée Karen-Blixen, aménagé dans le logis de l'ancienne ferme de Karen Blixen, dans le quartier de Karen, à Nairobi au Kenya. 
Le musée Karen-Blixen, autre musée consacré à l'écrivaine, aménagé dans Rungtedlund, l'ancienne demeure où elle naquit et mourut, dans le village de Rungsted, au Danemark.

Peuple  
Les Karens sont un peuple du Myanmar (Birmanie), en conflit avec la junte au pouvoir. Ils vivent principalement dans l'État Karen et en Thaïlande.

Autre usage
Karen est un terme argotique utilisé dans les pays anglo-saxons désignant de manière péjorative une personne de sexe féminin, individualiste, revendiquant des droits supérieurs aux autres.
Karen est un film américain sorti en 2021.

Voir aussi 

 

Prénom féminin
Prénom masculin
Prénom arménien